Saivet ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Saivet (* 1990), französisch-senegalesischer Fußballspieler
 Joseph-Frédéric Saivet, französischer Bischof